Gilda steht für:

 Gilda (Vorname), weiblicher Vorname
 Gilda (argentinische Sängerin), argentinische Cumbia-Sängerin (1961–1996)
 Gilda (deutsche Sängerin), deutsche Schlagersängerin (* 1963)
 Gilda (italienische Sängerin), italienische Popsängerin (* 1950)
 Gilda (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1946
 Codename einer Atombombe beim Kernwaffentest vom Sommer 1946, siehe Operation Crossroads #Test Able
 Markenname des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Rosatti y Cristóforo Industrias Metalúrgicas
 Opernfigur, Tochter des Rigoletto

Siehe auch:
 Gilda degli Insegnanti, italienische Lehrergewerkschaft
 Gilde
 Gildo